Vigogne peut être :
 Vigogne, espèce de mammifères d’Amérique du Sud, de la famille des camélidés ;
 Vigogne, laine de la vigogne ;
 Vigogne, nom de famille :
 Ludovic Vigogne, journaliste politique français.